Етика — наука, що вивчає мораль, суспільні норми поведінки, звичаї

 Етика — колишнє село та селище міського типу, Балейський район, Забайкальський край, Росія